Hakim bzw. al-Hakim ist ein arabischer Personenname sowie Beiname (Ehrentitel).

Herkunft und Bedeutung 
Hakim (von , im weitesten Sinne: „urteilsfähig sein“) ist die lateinische Form zweier arabischer Namen:

 Ḥakīm (arabisch: ) z. B. beim irakischen Theologen Muhammad Baqir al-Hakim
 Ḥākim (arabisch: ) z. B. beim Fatimiden-Kalifen al-Hākim bi-amr Allāh

Ferner steht es auch für einen Arzt bzw. Dorfarzt.

Namensträger

Herrscher 
 al-Hākim bi-amr Allāh (985–1021), sechster Kalif der Fatimiden (996–1021)
 al-Hakim I., Ahmad ibn al-Hasan, zw. 1261 und 1302 Abbasiden-Kalif in Aleppo und Kairo
 al-Hakim II., Ahmad ibn al-Mustakfi, 1341–1352 Abbasiden-Kalif in Kairo
 al-Hakim al-Munaddschim (gest. 1103), syrischer Assassinen-Führer

Vorname 

 Hakim Jami (≈1941–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hakim Ludin (* 1955), afghanischer Percussionist
 Hakim Syed Zillur Rahman (* 1940), indischer Mediziner und Orientalist
 Abdul Hakim Tabibi (* 1924), afghanischer Diplomat und Politiker
 Hakim Toumi (* 1961), algerischer Hammerwerfer
 Hakim Ziyech (* 1993), niederländischer Fußballspieler

Familienname 
 Abbās Hakim (* 1934), iranischer Hochschullehrer, Schriftsteller, Lyriker und Dramatiker
 Abd al-Aziz al-Hakim (1951 oder 1953–2009), irakischer Geistlicher und Politiker
 Ali Hakim (* 1985), deutsch-afghanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 André Hakim (1915–1980), ägyptischstämmiger, französisch-amerikanischer Filmproduzent
 Catherine Hakim (* 1948), britische Soziologin
 Danny Hakim (* 1971), US-amerikanischer Investigativjournalist
 Hasan al-Hakim (1886–1982), syrischer Ministerpräsident
 Iman Hakim (* 2002), singapurischer Fußballspieler
 Imani Hakim (* 1993), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Khaled Al Hakim (1878–1944), libyscher Diplomat
 Khalifa Abdul Hakim (1896–1959), pakistanischer Philosoph und Dichter
 Loekman Hakim (1914–1966), indonesischer Finanzpolitiker und Botschafter in Bonn
 Luqman Hakim (* 2002), malaysischer Fußballspieler
 Maximos V. Hakim (1908–2001), Patriarch von Antiochia von der Melkitisch Griechisch-Katholischen Kirche
 Michel Hakim (1921–2006), erster Bischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von Saint-Sauveur de Montréal in Kanada
 Mohammed al-Hakim (* 1985), schwedischer Fußballschiedsrichter
 Mohammed Izzat Abdul Hakim († 2013), malaysischer Motorradrennfahrer
 Monique Hakim (1937–2013), französische Mathematikerin
 Morkos Hakim (1930–2014), ägyptischer Ordensgeistlicher, Bischof von Sohag

 Naji Hakim (* 1955), französischer Komponist und Organist libanesischer Herkunft
 Nor Hakim (* 2000), singapurischer Fußballspieler
 Omar Hakim (* 1959), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Raymond Hakim (1909–1980), ägyptisch-französischer Filmproduzent
 Robert Hakim (1907–1992), ägyptisch-französischer Filmproduzent
 Sadik Hakim (1919–1983), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Komponist des Bebop
 Salomón Hakim (1922–2011), kolumbianischer Neurochirurg und Forscher
 Syed Shahid Hakim (1939–2021), indischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Taufiq al-Hakim (1898–1987), ägyptischer Schriftsteller
Vincent Hakim, französischer Physiker
 Yalda Hakim (* 1983), australische Fernsehmoderatorin

Siehe auch 
 Hakeem / Akeem
 Al-Hakam
 Al-Hakim

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname